Antonio Bettini, (1396-1487), homme du clergé et écrivain italien du  ;
 Domenico Bettini, (1644-1705), peintre italien baroque du  ;
 Fabio Bettini (1938-2012), boxeur français d'origine italienne ;
 Gianni Bettini (1860-1938), inventeur italien ;
 Goffredo Bettini (né en 1952), homme politique italien ;
 Lorenzo Bettini (1931-2008), footballeur italien ;
 Marie-Hélène Bettini (1814-1894), religieuse italienne fondatrice des Filles de la divine providence ;
 Maurizio Bettini (né en 1947), philologue, latiniste et anthropologue italien ;
 Paolo Bettini (né en 1974), cycliste italien ;
 Zélie Trebelli-Bettini (1836-1892), chanteuse d'opéra contralto française.